Pride & Glory – gruppo musicale rock statunitense
 Pride & Glory – album del gruppo musicale omonimo del 1994
 Pride and Glory - Il prezzo dell'onore – film del 2008 diretto da Gavin O'Connor